Drašković (v srbské cyrilici Драшковић) je příjmení typické pro oblast Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Srbska. Má jej více nositelů:

 Draškovićové – chorvatský šlechtický rod
 Vuk Drašković – srbský politik
 Milorad Drašković – srbský právník

Ostatní

 Drašković – obec v Chorvatsku